Drăculeşti je bila plemićka obitelj i dinastija koja je naizmjenično vladala Kneževinom Vlaškom od početka 15. do kraja 16. stoljeća. Potekla je iz obitelji Basarab te je stalno bila u sukobu sa suparničkom dinastijom Dănești koja je također potekla od Basaraba i pretendirala na vlaško prijestolje. Drăculeşti su imali potporu vlaških boljara, iako su smatrani "nezakonitom" granom Basaraba, za razliku od Dăneștija koji su imali potporu oltenijskih boljara i bili smatrani "zakonitom" granom. Članovi dinastije Drăculeşti su vladali Vlaškom do njenog ujedinjenja s Transilvanijom i Moldavijom 1600. godine pod Mihaelom II. Hrabrim. Utemeljitelj dinastije bio je Vlad II. Drakul, sin jednog od najvažnijih vladara dinastije Basarab, Mirceje Starijeg, a najpoznatiji član dinastije Drăculeşti bio je Drakulov sin Vlad III. Drakula. Ime Drăculeşti nastalo je kada je Vlad II. pristupio viteškom Redu Zmaja te bio prozvan Drakul - Zmaj.

Obiteljsko stablo

Literatura
Radu R. Florescu, Dracula's Bloodline: A Florescu Family Saga, 20013., 

Vladarske dinastije
Povijest Rumunjske